Це́рква Александрі́ї в Єги́пті — це християнська церква, яку очолював Александрійський папа та патріарх. Була одним з первісних Апостольських Бачень християнства, Пентархією поряд з Римом, Константинополем, Антіохією та Єрусалимом.

Традиція стверджує, що Александрійська церква була заснована святим євангелистом Марком близько 49 р. і має юрисдикцію над усіма християнами на африканському континенті.

Сьогодні три церкви заявляють, що є прямими спадкоємцями первісної Александрійської церкви:

 Коптська православна церква Александрії, орієнтальна православна церква
 Східна православна церква Александрії, також відома як Грецька православна церква Александрії, частина ширшої Східної православної церкви
 Коптська католицька церква, одна з 23 східних католицьких церков, які складають Католицьку церкву на чолі з Папою Римським

Див. також 

 Церква Риму
Церква Константинополя
 Церква Антіохії
 Церква Єрусалима

Список літератури

Посилання 

 Католицька енциклопедія Інтернет: Олександрійська церква 
Християнство в Єгипті
Церкви